Namenstage M
Namenstage